Turistická vizitka má více významů:

 Turistická vizitka – samolepka která se lepí do Turistického deníku
 Turistická známka – suvenýr v podobě dřevěné plakety